Otok peut faire référence à :

 en Bosnie-Herzégovine
 Otok, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 en Croatie
 Otok, une ville et une municipalité située dans le comitat de Vukovar-Syrmie ;
 Otok, un village et une municipalité située dans le comitat de Split-Dalmatie ;
 Otok, une localité située dans la municipalité de Prelog, comitat de Međimurje ;
 Otok, une localité située près d'Opuzen, comitat de Dubrovnik-Neretva ; 
 Otok, une localité située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;

 en Pologne
 Otok, un village situé près de Bolesławiec dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Otok, un village situé dans le powiat de Pajęczno dans la voïvodie de Łódź,
 Otok, un village situé dans le powiat de Poddębice dans la voïvodie de Łódź,
 Otok, un village situé dans la voïvodie de Poméranie,
 Otok, un village situé  dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.